Zersetzung steht für:

 Zersetzung (Chemie), Zerlegung einer chemischen Verbindung in kleinere Moleküle oder in Elemente
 Handlung(en) zur Unterwanderung und Untergrabung einer bestehenden sozialen Ordnung, siehe Subversion
 Zersetzung (Ministerium für Staatssicherheit), Methode der Stasi zur psychischen Zerstörung von Oppositionellen
 Wehrkraftzersetzung, ein Straftatbestand im nationalsozialistischen Deutschland

Siehe auch: